І́гор Ю́рійович Ткаче́нко ( — ) — солдат Збройних сил України.

Стислий життєпис 

Народився 30 грудня 1994 року у м. Глобине Полтавської області. Закінчив Кременчуцьке вище професійне училище (ВПУ) № 7.

Стрілець-помічник гранатометника 1-го батальйону, 93-тя окрема механізована бригада.

Загинув під Іловайськом під час прориву з оточення «зеленим коридором» поблизу села Новокатеринівка (Старобешівський район) — на перехресті доріг з села Побєда до Новокатеринівки поруч зі ставком.

Тривалий час вважався зниклим безвісти. Були дані, що перебував у полоні.

Упізнаний за експертизою ДНК. Похований у Дніпрі, на ділянці № 79 Краснопільського кладовища.

Примітки

Джерела 
 ІЛОВАЙСЬКИЙ мартиролог
 Четверті роковини Іловайської трагедії. Полтавщина пам’ятає
 29 серпня кременчужани вшанують загиблих в Іловайському котлі

Уродженці Глобиного
Померли в Старобешівському районі